GNF 1 (1957/1958) był 2. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytułu nie obroniła drużyna Wydadu Casablanca. Nowym mistrzem Maroka został zespół Kawkab Marrakech.

System punktacji 
 Zwycięstwo: 3 pkt
 Remis: 2 pkt
 Porażka: 1 pkt

Tabela końcowa

Wyniki 
        KAW WYC TAS RCA KAC MOU FUS DIF RCH RAC SMR MAG USS ASM AST
  KAW       0-1 2-1 1-0 1-0 4-1 1-0 2-3 1-1 2-1 1-0 1-0 2-0 2-0 1-0
  WYC   1-1     0-0 1-1 1-0 1-2 1-0 3-2 1-0 1-0 2-2 1-0 3-0 2-1 1-0
  TAS   0-0 1-1     1-0 0-2 2-2 3-1 1-2 1-2 2-0 2-1 1-1 2-0 1-1 1-0
  RCA   1-1 0-0 1-2     0-1 3-0 0-0 1-1 1-0 0-0 0-0 4-1 2-0 1-0 2-1
  KAC   1-1 0-1 0-2 2-1     1-0 0-0 4-1 2-1 2-1 1-1 0-2 4-1 3-1 2-1
  MOU   1-1 0-0 2-0 0-0 1-1     3-2 2-1 1-4 4-2 1-1 2-1 2-1 3-2 1-1
  FUS   1-2 1-3 4-3 1-1 2-0 0-1     0-0 2-0 2-0 2-1 1-0 3-1 1-0 4-2
  DIF   2-0 0-0 0-0 3-3 2-1 2-1 0-0     0-1 0-0 3-0 0-0 7-7 4-1 3-2
  RCH   2-2 0-0 1-1 2-2 1-2 0-1 5-1 1-2     3-4 2-2 2-1 5-2 1-1 3-2
  RAC   0-3 0-1 0-0 0-1 0-0 2-0 1-1 3-0 4-0     1-1 1-0 2-1 5-2 3-1
  SMR   1-1 1-0 0-2 0-0 3-3 2-2 0-1 1-0 2-0 3-2     2-0 2-2 1-1 4-3
  MAG   1-1 1-1 2-2 1-1 0-0 3-2 0-0 2-2 0-1 0-1 1-0     5-2 3-0 0-0
  USS   0-1 1-3 0-0 0-1 1-1 0-0 2-0 1-1 2-1 0-0 3-1 0-0     2-0 3-0
  ASM   1-3 1-1 2-4 1-4 0-2 1-0 1-1 1-3 0-0 2-1 1-0 0-1 1-2     2-1
  AST   0-0 1-3 0-2 0-2 1-0 1-3 0-1 2-1 0-3 0-1 0-1 0-0 2-2 1-1

Zobacz też 
 GNF 1

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
1957 w piłce nożnej
1958 w piłce nożnej
1957 w Afryce
1958 w Afryce
Maroko w XX wieku